Katastrofa kolejowa w Białymstoku (1989)
 Katastrofa kolejowa w Białymstoku (2010)